Демел може да се отнася до:

 Рихард Демел (1863-1920), немски поет, драматург и романист
 Ги Демел (р.1981), котдивоарски футболист на Хамбургер